Lena har varit namnet på två landskommuner i Sverige:

Lena landskommun, Uppland
Lena landskommun, Västergötland